
Termin -{MDC}- ima više značenja.

 -{MDC}-, -{CCL22}-, hemokin (-{C-C}- motiv) ligand 22, je protein koji je kod ljudi kodiran -{CCL22}- genom.
 -{MDC}- () je kriptografska hash funkcija koja transformiše arbitrarni blok podataka u bit-niz fiksne dužine.